Marcali beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Marcali
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Marcali
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Marcali
Denis Marcali (Dionysius de Marchali), ungarischer Ban von Slawonien im 15. Jahrhundert